Joseph Schmid kan syfta på bland andra:

* Joseph Schmid (1500–1555), tysk skulptör
 Joseph Schmid (1786–1851), tysk pedagog
 Joseph Schmid (1868–1945), tysk tonsättare